GUD steht für:
 Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk
 Gerhard-Mercator-Universität Duisburg
 Groupe Union Défense, rechtsextreme Studentenorganisation in Frankreich
 Aéroport de Goundam (IATA-Code), Flughafen von Goundam, Region Timbuktu, Mali
 Guadeloupe (UNDP-Code)

gud steht für:
 Dida (Sprache) (ISO-639-3-Code), auch Yocoboué Dida, in der Elfenbeinküste gesprochene Sprache

Abkürzung